REDIRECT Черновецкий, Леонид Михайлович